

Lista prezydentów Sfederowanych Stanów Mikronezji

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.worldstatesmen.org/Micronesia.htm